Le groupe D de la Coupe du monde de football de 1994, qui se dispute aux États-Unis du 17 juin au , comprend quatre équipes : l'Argentine, la Bulgarie, le Nigeria et la Grèce.

Première journée

Argentine - Grèce

Nigeria - Bulgarie

Deuxième journée

Argentine - Nigeria

Bulgarie - Grèce

Troisième journée

Argentine - Bulgarie

Grèce - Nigeria

Classement final du groupe D

Bibliographie 
.

Références